«Миккелин Паллоильят» или сокращённо МП () — финский футбольный клуб из города Миккели. Выступает в третьей по силе лиге Финляндии Какконен.

История 
Клуб был основан в 1929 году как спортивное общество города Миккели. На протяжении многих лет, помимо футбола спортивное общество координировало развитие местного спорта в других направлениях — хоккей, хоккей с мячом, волейбол. Первые десятилетия игроки клуба принимали участие летом в соревнованиях по футболу, а зимой по хоккею и хоккею с мячом. В 1962-м году Миккелин Паллоильят основал один из первых в Финляндии женский футбольный клуб «Поррассалмен Урхейльят 62» (), который принял участие в первом чемпионате страны в 1971-м году. В 1970-м году Миккелин Паллоильят вывел в отдельное подчинение своё хоккейное подразделение, основав хоккейный клуб «Миккелин Юкурит». В 1977-м году аналогично был основан клуб по хоккею с мячом «Миккелин Камппарит» ().

Наибольших успехов клуб добился в первой половине 1970-х годов, когда дважды становился вице-чемпионом страны и дважды обладателем кубка страны. Последнее десятилетие клуб выступает во второй Юккёнен и третьей Какконен по силе футбольных лигах Финляндии.

Достижения 
 Чемпионат Финляндии по футболу: 
 Второе место; 1970, 1972
 Третье место; 1991
 Кубок Финляндии по футболу:
 Обладатель; 1970, 1971

Известные игроки 
  Юсси Яаскеляйнен
 / Шефки Кучи
  Олли Рен — финский и европейский политик, выступал за команду в 1979—1982 годах во второй по силе лиги Финляндии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Миккелин Паллоильят» 
 Historia lyhyesti vuodesta 1929 

Футбольные клубы Финляндии
Футбольные клубы, основанные в 1929 году